«Круг второй» — первый фильм трилогии Александра Сокурова: «Круг второй» — «Камень» — «Тихие страницы».

Сюжет 
Герой фильма, у которого умер отец, проходит все круги, суждёные человеку в эту трагическую пору — муку вины, и муку беспомощного сострадания. Он приезжает в зимний арктический город один, его обворовывают, и он должен как-то и на что-то устраивать похороны. Эпическая простота и хроникальные подробности выявляют отсутствие связей в нашей жизни, механическую инерцию распавшихся общечеловеческих ритуалов, имевших когда-то глубокий смысл.

Рецензии 
Экзистенциальная драма

«Круг второй» — это как бы первая часть условной трилогии начала 90-х годов, созданной отечественным режиссёром Александром Сокуровым, который вслед снял ленты «Камень» и «Тихие страницы». Однако было бы вернее рассматривать «Круг второй» в сопоставлении с более поздними картинами «Мать и сын» (1997) и «Отец и сын» (2003), поскольку они вместе образуют другой триптих, посвящённый близким родственным отношениям, причём в двух из названных фильмов ещё присутствует тема смерти — уже неотвратимо свершившейся или столь же неизбывно ожидаемой.

Можно сказать, что в «Круге втором» Сокуров особенно одержим философско-эстетической неразрешимой проблемой проникновения в иные пределы (правда, этот мотив возникал ещё в «Одиноком голосе человека»), по ту сторону жизни и смерти, в некий мир, где есть возможность общаться с духом умершего человека, в данном случае — отца, у гроба которого проводит день и ночь сравнительно молодой парень, вероятно, впервые задумавшийся о бренности всего сущего. Режиссёр на редкость сосредоточенно и самоотречённо занят напряжёнными духовными поисками смысла бытия, а в большей степени — инобытия, той самой бездны, которая, по определению Владимира Набокова, находится «и до, и после». И в отличие от ряда других творений Александра Сокурова, «Круг второй» производит сильное впечатление благодаря минимализму выразительных средств и лаконичности художественного высказывания, не претендующего на назойливую многозначительность и метафизическую символику.
Сергей Кудрявцев
2000/2007

Отзывы

В ролях 
 Пётр Александров
 Надежда Роднова
 Тамара Тимофеева
 Роман Молокеев
 Николай Бутенин
 Александр Быстряков
 Сергей Выборнов
 О. Игнатов
 Александр Попов
 Ф. Потапов
 Д. Самохин
 Н. Сидаш
 Андрей Тенетко
 М. Шапин
 Игорь Янков
 Серёжа Крылов

Съёмочная группа 
 Режиссёр-постановщик: Сокуров, Александр Николаевич
 Автор сценария: Юрий Арабов
 Оператор-постановщик: Александр Буров
 Художник-постановщик: Соловьёв, Владимир Александрович

 Композитор: Отмар Нуссио
 Звукорежиссёр: Персов, Владимир Маркович

Съёмочный период

Художественные особенности

Призы и награды 
 1990 — Александр Сокуров — Премия им. Г. Козинцева за лучшую режиссуру Конкурс профессиональных премий к/с «Ленфильм» и Ленинградского отделения СК
 1990 — Александр Сокуров — Приз FIPRESCI, Приз нидерландских кинокритиков: «За развитие авангардного направления в области киноискусства» МКФ в Роттердаме
 1991 — Приз нидерландских кинокритиков «За развитие авангардного направления в области киноискусства» МКФ в Роттердаме—91;

Технические данные 
Производство: Ленфильм, Студия «Троицкий мост», Центр творческой инициативы ЛО СФК, Клуб любителей кино «Зеркало»

Ссылки 
 «Круг второй» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»

Фильмы СССР 1990 года
Фильмы-драмы СССР